Oban (Albánia) - település Albániában
 Oban (Skócia) - város Skóciában
 Oban (Új-Zéland) -  település az új-zélandi Stewart-szigeten
 Oban csillagfutama - animációs filmsorozat